Toilet, onderdeel van sanitair
 Secreet Besogne, 17e-eeuwse geheime ad-hoccommissie of werkgroep van de Staten-Generaal der Nederlanden 
 Een buitengewoon vervelende vrouw
 Contactverbod, door een Belgische onderzoeksrechter opgelegd aan een verdachte 
 Geheim (in oude teksten)